Sackur ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Sackur (1862–1901), deutscher Mediaevist
 Otto Sackur (1880–1914), deutscher Physikochemiker
 Stephen Sackur (* 1964), britischer Fernsehjournalist

Siehe auch:
 Sackur-Tetrode-Gleichung, eine Formel zur Entropieberechnung